Якубович, Михаил:
 Якубович, Михаил Михайлович (род. 1986) — востоковед и переводчик, исследователь исламской философии.
 Якубович, Михаил Петрович (1891—1980) — российский политический деятель, меньшевик.